Rodríguez Martínez ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Rodríguez Martínez (* 1979), spanischer Fußballspieler, siehe Toño (Fußballspieler, 1979) 
 Atilano Rodríguez Martínez (* 1946), spanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Rodrigo
 José Rodríguez Martínez (* 1994), spanischer Fußballspieler, siehe José Rodríguez (Fußballspieler, 1994)
 Miriam Rodríguez Martínez (1960–2017), mexikanische Menschenrechtsaktivistin
 Sergio Rodríguez Martínez (* 1978), spanischer Fußballspieler